Виктор Амадей I Савойский (; 1 марта 1690, Турин, Пьемонтское княжество — 4 апреля 1741, Турин, Сардинское королевство) — принц из Савойского дома, 3-й принц Кариньяно, сын Эммануила Филиберта, принца Кариньяно. Маркиз Раккониджи и Буска с Каваллермаджоре, Виллафранка, Вигоном, Бардже, Казелле, Роккавьоне, Певераньо и Бовесом. Известный игроман и меломан. Кавалер Высочайшего ордена Благовещения.

Биография 
Виктор Амадей родился в Турине 1 марта 1690 года. Он был третьим ребёнком и первым сыном Эммануила Филиберта, принца Кариньяно и Марии Катерины д’Эсте. В 1696 году был возведён в кавалеры Высочайшего ордена Благовещения. Женился на кузине Виктории Франциске Савойской, незаконнорождённой дочери своего дяди, сардинского короля Виктора Амадея II.

Из-за пристрастия принца к азартным играм, в 1717 году дядя-король лишил его 400 000 ливров годового дохода. В 1718 году принц бежал из-под королевской опеки и от кредиторов во Францию. В 1733 году он обосновался в Париже, куда к нему переехала супруга. Они поселились в Суассонском дворце, который превратили в элитный игорный дом.

Виктор Амадей был страстным поклонником оперы. Он был назначен интендантом «меню-плезир дю руа», то есть курировал все зрелищные представления при дворе французского короля Людовика XV. Принц учинил скандал, когда застал свою любовницу, актрису Мари Антье, в обществе генерального откупщика . Любовницей Виктора Амадея была также известная танцовщица Барбара Кампанини.

Он умер 4 апреля 1741 года, оставив по себе огромные долги. Суассонский дворец был продан его сыном, чтобы расплатиться с кредиторами. Позже дворец был снесен и на его месте ныне стоит Торгово-промышленная палата Парижа.

Брак и потомство 
В  7 ноября 1714 года состоялась церемония бракосочетания между Виктором Амадеем Савойским, принцем Кариньянским и принцессой Викторией Франциской Савойской (09.02.1690 — 08.07.1776), мадемуазель ди Суза, незаконнорождённой дочерью Виктора Амадея II, короля Сардинии и Жанны Батисты д’Альбер де Люинь, графини Веруа. В этом браке родились пятеро детей:
 принц Иосиф Виктор Амадей (21.5.1716 — 27.10.1716), принц Савойский, принц Кариньянский;
 принцесса Анна Тереза (1.11.1717 — 5.4.1745), принцесса Савойская, принцесса Кариньянская, вышла замуж за Шарля де Роган (16.7.1715 — 4.7.1787), герцога де Роган-Роган, принца де Субиз, герцога де Вентадур, принца д’Эпинуа и графа де Сен-Поль, маршала Франции;
 принц Людовик Виктор (25.9.1721 — 16.12.1778), принц Савойский, принц Кариньянский, женился на Кристине Генриетте Гессен-Рейнфельс-Ротенбургской (21.11.1717 — 1.9.1778);
 принц Виктор Амадей (16.6.1722 — 1722), принц Савойский, принц Кариньянский;
 мертворождённая принцесса (ум. 24.3.1729).

У Виктора Амадея были дети от нескольких любовниц. Он признал бастардов:
 от Феличиты Пара ди Мариньян (ум. 1742) — сына Джованни ди Мариньян (ок. 1712—1742), с 1731 года лейтенант Пьемонтского полка, в 1723 году принял священный сан и позднее стал аббатом, и дочь Марию Анну Людовику ди Мариньян (ок. 1714—1769), в 1752 году приняла монашество с именем Марии Клары в монастыре святой Клары в Пинероло;
 от Марии Вонсар (Танзоль) — дочь Амадею Анну Вонсар (1730—1813), которой дал титул мадемуазели де Виллафранка, вышла замуж за Жозефа Бижер-Мюрине, и сына Филиберта Амадея Вонсар (1731—1807), которому дал титул кавалера Раккониджи, рыцарь Мальтийского ордена, капитан драгунского полка дофина Франции, кавалер Большого Креста ордена святых Маврикия и Лазаря, женился на баронессе Кристине де Ла Тур де Ремуле.

Принц не признал сына Виктора Амадея (род. 1728) от Жанны Елизаветы ле Лион.

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Savòia, Vittorio Amedeo di, principe di Carignano
 SAVOIA, Vittorio Amedeo di, principe di Carignano

Принцы Кариньяно